Евге́ний Ти́хонович Райко́в (25 марта 1937 — 11 июня 2010) — советский и российский оперный певец (лирико-драматический тенор), актёр. Народный артист СССР (1982).

Биография 
Евгений Райков родился 25 марта 1937 года в Москве.

Работал столяром и сварщиком на заводе, был мастером спорта по вольной борьбе.

В 1962 году окончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных (класс К. А. Мальковой), у неё же занимался в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) (1962—1963). В 1982 году окончил Институт культуры.

С 1961 года — солист Большого театра. С 1990 по 1994 год возглавлял оперную труппу Большого театра.

В 1966 году стажировался в театре «Ла Скала» (Милан, Италия).

Гастролировал за рубежом (Канада, Великобритания, Италия, Австралия, Япония, Польша, Болгария, Франция, ГДР, ФРГ, Ирландия, Нидерланды).

Выступал в концертах. 

Снимался в кино.

Член КПСС с 1966 по 1991 год.

Скончался 11 июня 2010 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Звание и награды 
 2-й Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки (1962, 5-я премия) 
 4-й Международный конкурс молодых оперных певцов в Софии (1970, 2-я премия) 
 Заслуженный артист РСФСР (1969)
 Народный артист РСФСР (1974)
 Народный артист СССР (1982)
 Премия Ленинского комсомола (1970) — за концертно-театральную деятельносить
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) — за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Орден Трудового Красного Знамени (1976) — за заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР
 Орден «Знак Почёта»

Основные вокальные партии 

 Запевала («Евгений Онегин» П. И. Чайковского) (1961)
 Русский воин («Иван Сусанин» М. И. Глинки) (1962)
 Гонец («Аида» Дж. Верди) (1962)
 Баян («Руслан и Людмила» М. И. Глинки) (1962)
 Фентон («Фальстаф» Дж. Верди) (1962)
 Запевала («Русалка» А. С. Даргомыжского) (1963)
 Князь («Русалка» А. С. Даргомыжского) (1963)
 Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. П. Бородина) (1963)
 Рулевой («Летучий голландец» Р. Вагнера) (1963)
 Портной («Укрощение строптивой» В. Я. Шебалина) (1963)
 Распорядитель («Пиковая дама» П. И. Чайковского) (1963)
 Ленский («Евгений Онегин» П. И. Чайковского) (1964)
 Рыбак («Октябрь» В. И. Мурадели) (1964)
 Индийский гость («Садко» Н. А. Римского-Корсакова) (1964)
 Собинин («Иван Сусанин» М. И. Глинки) (1965)
 Голос за кулисами («Война и мир» С. С. Прокофьева) (1965)
 Адъютант Кутузова («Война и мир» С. С. Прокофьева) (1965)
 Княжич Всеволод («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова) (1966)
 Пинкертон («Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини) (1967)
 Алексей («Оптимистическая трагедия» А. Н. Холминова) (1967)
 Радамес («Аида» Дж. Верди) (1968)
 Фауст («Фауст» Ш. Гуно) (1969)
 Самозванец («Борис Годунов» М. П. Мусоргского) (1969)
 Михайло Туча («Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова) (1971)
 Голицын («Хованщина» М. П. Мусоргского) (1973)
 Пьер Безухов («Война и мир» С. С. Прокофьева) (1975)
 Ноздрёв («Мёртвые души» Р. К. Щедрина) (1977)
 Шуйский («Борис Годунов» М. П. Мусоргского) (1979)
 Дед Михайло («Повесть о настоящем человеке» С. С. Прокофьева) (1985)
 Лыков («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова) (1988)
 Раймонд («Орлеанская дева» П. И. Чайковского) (1990)

Фильмография

Актёр 
 1973 — И на Тихом океане... — Фёдор
 1976 — Легенда о Тиле — кузнец
 1978 — Поговорим, брат… — Райко

Озвучивание 
 1963 — Крепостная актриса (музыкальный фильм, экранизация оперетты Н. Стрельникова «Холопка») — Андрей Туманский (роль Д. Смирнова)
 1964 — Царская невеста (фильм-опера) — Иван Лыков
 1974 — Сэр Джон Фальстаф (фильм-спектакль) — Фентон

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь — М., 1990, С. 450

Ссылки 
 Евгений Райков на сайте Большого театра

 

Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Теноры
Оперная труппа Большого театра
Члены КПСС
Актёры озвучивания СССР
Актёры озвучивания России
Лауреаты Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки